Kleros (fundada como Coopérative Kleros, en 7 de abril de 2017 en Paris, Francia) es una cooperativa que desarrolla un protocolo basado en la blockchain de Ethereum, en la que mediante aplicaciones descentralizadas resuelven disputas surgidas de cualquier tipo de contratos valiéndose del arbitraje de terceros, que son guiados por incentivos económicos para llegan a una decisión. Kleros utiliza teoría de juegos, blockchain y crowdsourcing para construir a un sistema de resolución de conflictos justo, ágil y de bajo costo.

Su nombre está inspirado en el kleroterion de la antigua Grecia que se utilizaba para seleccionar ciudadanos de forma aleatoria y que estos tomaran decisiones en la vida política de la polis.

Token. 
El Pinakion o PNK es el token de este proyecto, y debe su nombre a las tablas de plata que cada ciudadano griego insertaba en el kleroterion para ser seleccionado jurado de forma azarosa.

Las funciones de este token son dos, en primer lugar prevenir un ataque de tipo Sybil, y evitar que una misma persona mediante varias identidades supuestamente independientes intente ser elegido como jurado varias veces por disputa.

En segundo lugar, el PNK incentiva a los jurados a votar de forma correcta. Esto es así porque en caso de votar de forma aleatoria o de forma incoherente a lo largo del tiempo es estadística y económicamente inviable.

Proceso de resolución de disputas.

Selección de los jurados. 
El procedimiento de selección de los jurados es bastante simple. Kleros posee varias cortes abiertas (General, Blockchain no técnico, Blockchain técnico, entre otros), en el cual las personas depositan sus pinakions con el fin de ser designados jurados. Cada corte tiene un número mínimo de pinakions para depositar. Cuantos más pinakions deposite una persona, mayor probabilidad tendrá de ser designado como jurado.

Procedimiento de las disputas. 
Cuando se crea una disputa dentro de una de las cortes de Kleros, se designan determinada cantidad de jurados dentro de las personas que habían depositado pinakions en dicha corte. El proceso de selección de los jurados es aleatorio, teniendo mayor probabilidad de ser designado quien más tokens tengan depositados en la corte del caso. Una porción de los criptoactivos depositados quedarán bloqueados hasta que termine la disputa, sea en esa primera instancia o en las sucesivas instancias.

Una vez presentado el caso y constituidos los jurados que van a resolver las disputas, se abre el periodo de prueba en el que las partes pueden abogar por sus intereses, los terceros también están habilitados a abogar por una de las partes.

Incentivos en la toma de decisiones. 
Para lograr que los jurados lleguen a una decisión coherente y evitar que los jurados tomen decisiones al azar, el equipo de Kleros utiliza teoría de juegos, y más precisamente el Punto focal. Esta teoría fue desarrollada por Thomas Schelling, y parte desde el punto en el que dos individuos tienen que tomar una decisión que sea idéntica sin poder comunicarse o debatir entre ellos. Schelling le planteó la siguiente situación a un grupo de alumnos: “Dos personas tienen que encontrarse en la ciudad de Nueva York pero sin poder coordinar previamente el punto de encuentro, en que lugar y a que hora se encontrarían?” La mayoría de los alumnos contestó que se iría al punto de información de la estación Grand Central, al mediodía.

Kleros utiliza el punto Schelling como incentivo económico, dado que cada jurado debe evaluar las evidencias presentadas en el caso y a partir de allí pensar qué decisión tomará los demás jurados, esto sin poder comunicarse entre ellos. En caso de tomar una decisión coherente con los demás jurados, conseguiría una retribución económica, de lo contrario perdería los pinakions depositados.

Casos de Uso.

Escrow. 
El Escrow es un contrato inteligente en el que las partes fijan las condiciones bajo las que contratan, depositando una cantidad de Ethers. En el caso de que el contrato se cumpla a la perfección, el contrato inteligente libera los Ether depositados en garantía. En caso de cumplimiento parcial, libera una suma parcial. En caso de incumplimiento o insatisfacción por parte de una de las partes, se crea una disputa que será resuelta por los jurados de Kleros.

Por ejemplo, Alicia contrata con a Roberto para que este desarrolle un sitio web. Crean una nueva entrada en el Escrow, en el que fijan los distintos términos y condiciones en los que Roberto se basara para desarrollar el sitio web. Una vez que Roberto entrega el trabajo a Alicia, ella no está contenta con el trabajo realizado y crea una disputa en Kleros.

Los jurados son sorteados, las pruebas presentadas, y toman una decisión. Finalmente Alicia tenía razón y Roberto no había cumplido con las condiciones fijadas. Ella recibe su dinero de nuevo.

Curated List. 
Este caso de uso tiene como fin organizar información dentro de determinadas comunidades, siguiendo determinadas reglas. En los sitios de Internet es muy común curar la información que circula dentro de ellos, pero quien controla esa información es el dueño del sitio (Por ejemplo Facebook), es decir ese control u organización de la información está centralizado.

Las listas de Kleros son curadas por los mismos usuarios, y estos pueden agregar, quitar contenido. Por ejemplo cuando un ítem de la lista es agregado incumpliendo las reglas que se determinaron al crear la lista, cualquier usuario puede crear una disputa a través de Kleros, y en caso de tener razón quitar de la lista el ítem mal agregado.

Cuando un usuario agrega un item a la lista tiene que depositar cierta cantidad de ETH, hasta que el registro es aprobado (Es decir no es denunciado por otros usuarios). Así también si considera que un item incumple las condiciones de la lista, y lo denuncia, tendrá que depositar ETH.

Oráculo. 
El oráculo es una herramienta proveída por Kleros para el correcto funcionamiento de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes necesitan información por fuera de su código, es decir información que debe ser veraz.

El Oráculo es un mecanismo que puede ser consultado acerca de esa información relevante que necesita el contrato inteligente.

El sistema de resolución de conflictos de Kleros funciona de forma similar, entonces el equipo de investigación propuso utilizar Kleros como si fuera un oráculo del mundo real para información relevante necesaria para ejecutar los contratos inteligentes.

A través del Oráculo de Kleros, este consulta la información a los respondents, quienes contestan honestamente. Cuando ellos contestan una consulta depositan una porción de PNK. Llegado el caso, puede haber diferencias en lo que contestan un respondent y otro, entonces se genera una disputa en la corte general de Kleros.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Canal de YouTube
 Blog oficial
 Canal de telegram (Español)

Criptomonedas 
Derecho
Arbitraje